Prevenzione – in ambito medico 
 Prevenzione dell'AIDS
Prevenzione – in ambito ambientale
Prevenzione – in ambito del lavoro

Altri progetti